Jamaica Inn (café), een bekend café in Cornwall, Engeland.
Jamaica Inn (roman), een roman van Daphne du Maurier, die zich afspeelt in en rond bovengenoemd café.
Jamaica Inn (film), een verfilming van bovengenoemd boek.
Jamaica Inn (televisieserie), een Britse televisieserie
Een lied van het album The Beekeeper van Tori Amos.